Сухове́рхова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Суховерхова, Светлана Игоревна (род. 1992) — российская волейболистка.
 Суховерхова, Полина Павловна — мастер московской фабрики «Красная швея». Лауреат Сталинской премии (1950).